Anna Dąbkowska (ur. 5 sierpnia 1971 roku) – polska aktorka filmowa, telewizyjna i dubbingowa. W 1996 roku została absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, lecz dyplom uzyskała 2 lata później.

Filmografia

Filmy 
 2001: Tam i z powrotem – Helena Górniak

Seriale (gościnnie) 
 1997–: Klan – policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego
 1997–2010: Złotopolscy – klientka restauracji Marty
 1999–2005: Lokatorzy – Mirka
 2005–2008: Egzamin z życia

Dubbing 
 1997–2002: Pokémon –
 Florinda Showers (odc. 68),
 Katrina (odc. 69),
 Eve (odc. 72),
 Melissa (odc. 77),
 Jeanette Fisher (odc. 77),
 Assunta (odc. 80),
 Profesor Ivy (odc. 83),
 Hope (odc. 83),
 Cissy (odc. 85),
 Marissa (odc. 87),
 Kay (odc. 90),
 Ruby (odc. 94),
 Emily (odc. 100),
 Casey (odc. 118, 126, 161),
 Madame Muchmoney (odc. 124, 175),
 Wilhelmina (odc. 132),
 Sonrisa (odc. 135),
 sędzia (odc. 135),
 Mariah (odc. 137),
 Elen (odc. 139),
 Miki (odc. 152),
 Pani Bellows (odc. 156),
 sędzia (odc. 158),
 DJ Mary (odc. 159),
 Suzy (odc. 169),
 Sumomo (odc. 183),
 Ramona (odc. 190),
 Tierra (odc. 196),
 szefowa ochrony (odc. 199),
 Pietra (odc. 204)

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1971
Polskie aktorki filmowe
Polskie aktorki telewizyjne
Polskie aktorki dubbingowe